Miejscowości w USA:
 Big Springs – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Deuel
Gminy w USA:
 Big Springs (ang. Big Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Big Springs (ang. Big Springs Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union